Instanța amână pronunțarea este un film românesc din 1976 regizat de Dinu Cocea. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Ion Caramitru, Radu Beligan, Valeria Seciu.

Prezentare

Distribuție
Distribuția filmului este alcătuită din:

Note

Legături externe

Vezi și
 1976 în film

Filme românești
Filme în limba română
Filme din 1976
Filme regizate de Dinu Cocea
Filme dramatice românești